Населені пункти в Чехії:

 Грахолуски (Прахатіце)
 Грахолуски (Раковнік)